Anna van Egmond (IJsselstein, 1504 - 1574) is bekend van haar lutherse sympathieën en als pleitbezorgster van het protestantisme. Zij verkeerde in koninklijke kringen.

Geschiedenis 
Zij was een dochter van Floris van Egmont (1469-1539) en Margaretha van Bergen (ca. 1481-na 1551). Haar naamgenoot Anna van Egmond-van Buren, de echtgenote van Willem van Oranje was haar nicht (tantezegster). Doordat haar vader een gevierd krijgsheer en bestuurder, ridder in het Gulden Vlies en lid van de hofraad van Margaretha van Oostenrijk verkeerde Anna in de hoogste kringen.

Huwelijken en kinderen 
Anna is tweemaal gehuwd geweest. Haar eerste huwelijk was na 26 augustus 1523, de datum van de huwelijkse voorwaarden, met Joseph van Montmorency (ca. 1500-ca. 1530) graaf van Nevele. Haar tweede huwelijk was op 6 december 1530 in Weert met Jan van Horne (1480-1540). Uit haar tweede huwelijk had Anna geen kinderen, uit het huwelijk met Montmorency vier kinderen:
 Filips van Montmorency (1524-1568)
 Floris van Montmorency (1528-1570)
 Maria († 1570)
 Eleonora (ca. 1530-1585)

Huis Egmont
Egmond, Anna